Juweeltje (muziek), muziekterm.
 Juweeltje (pissebed), Androniscus dentiger, een pissebed uit de familie Trichoniscidae.